Војвођанска фудбалска лига Север у сезони 2020/21. је једна од десет Зонских лига у фудбалу, које су четврти степен фудбалских такмичења у Србији. Лига броји 18 клубова. Виши степен такмичења је Српска лига Војводина, а нижи ПФЛ Сомбор и ПФЛ Суботица.

Промене у саставу лиге

Клубови у сезони 2020/21.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Легенда:

Табела - домаћин

Табела - гост

Табела на  крају јесење полусезоне

Табела на крају пролећне полусезоне

Успешност и форма тимова (календарски, а не по колима) 

Легенда:
 
 

 број се односи на коло у коме је меч одигран

Позиције на табели по колима

Доигравање за попуну Војвођанске лиге Север у сезони 2020/21. (промоција) 
Одлуком Извршног одбора Фудбалског савеза Војводине, на VI. седници 14. јула 2020.
године, установљено је да се од такмичарске 2020/2021. сезоне организују три зонске – војвођанске
фудбалске лиге: „Исток“, „Север“ и „Југ“. За Војвођанску фудбалску лигу – „Север“ учествују другопласирани клубови у подручним
фудбалским лигама Сомбор и Суботица. Жребом се одређује клуб домаћин на првој утакмици. 
Пласман у бараж за попуну ВФЛ Север за сезону 2021/22. су остварили: Препород из Новог Жедника, као другопласирани тим ПФЛ Суботица у сезони 2020/21. и Будућност из Парага, као другопласирани тим ПФЛ Сомбор у сезони 2020/21.

Број клубова по фудбалским регионима Бачке

Спољашње везе 
 Војвођанска лига "Север"
 Званични веб-сајт
 Резултати и табеле „ВФЛ Север”

Војводина
2020/21